Андраш Фай — угорський поет.
 Ґійом Фай — французький журналіст та письменник.
 Ерве Фай — французький астроном, член Паризької АН (1847).

 Фай-делла-Паганелла — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.

 Цитри-Фай — комерційний продукт, який являє собою апельсинові харчові волокна у вигляді порошку кремового кольору.
 фай — шовкова тканина.